Pance (Slovenië), een dorp in Slovenië
 Pance (rivier), een rivier in Colombia